Шатнуа — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Шатнуа — коммуна во Франции, департамент Вогезы.
 Шатнуа — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн.
 Шатнуа — коммуна во Франции, департамент Юра.